Да́ньків — українське прізвище.

 Андрій Даньків ( 1987) — український футболіст, півзахисник
 Іван Даньків (1881 — 1946) — січовий стрілець.

Українські прізвища
Прізвища на -ів